Le toponyme Capivari (du tupi-guarani "rivière des capivaras") désigne plusieurs cours d'eau et localités au Brésil.

Capivari, municipalité de l'État São Paulo
Capivari de Baixo, municipalité de l'État de Santa Catarina.
Capivari do Sul, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Rio Capivari, cours d'eau de l'État de Bahia
Rio Capivari, cours d'eau de l'État de São Paulo, affluent du rio Tietê 
Rio Capivari, cours d'eau de l'État de São Paulo, affluent du rio Paranapanema
Rio Capivari, cours d'eau de l'État de Santa Catarina
Rio Capivari, cours d'eau de l'État de Rio de Janeiro
Rio Capivari, cours d'eau de l'État du Paraná.

Voir aussi
 Capybara

Homonymie de toponyme